Velika Kruševica je lahko:
 Velika Kruševica, Kruševac (Srbija)
 Velika Kruševica, Rekovac (Srbija)